O nome Maysak foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

 Tempestade tropical Maysak (2002) - Sem danos.
 Tempestade tropical Maysak (2008) - tempestade tropical que afetou as Filipinas e o Vietnã, causando pelo menos 30 fatalidades.

Desambiguação